HX har flere betydninger:
 Hård røntgenstråling
 Dolby HX, Dolby HX Pro - (HX er forkortelse for Headroom extension)